Commune (middeleeuwen), een historisch samenwerkingsverband in middeleeuwse Europese steden
 Commune (regeringsvorm), een regeringsvorm waarbij het bestuur lokaal en transparant wordt georganiseerd met herroepbare verkozenen met duidelijke mandaten
 Commune van Parijs (1871), kortweg de Commune, het revolutionaire bestuur van Parijs van maart tot mei 1871
 Commune (woongemeenschap), een leef- of woongemeenschap waar alles gezamenlijk wordt gedaan en bezit wordt gedeeld
 Commune FC Ouagadougou, een Burkinese voetbalclub
 Franse gemeente, het laagste bestuursniveau in Frankrijk
 Commune associée
 Commune nouvelle
 The Commune, een Deens-Zweeds-Nederlandse film uit 2016

Zie ook 
 Parijse Commune (doorverwijspagina)